Kokhtla kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kohtla-Järve (ort i Estland), Ida-Viru län, Kohtla-Järve linn, 
 Kohtla Jõgi, å, Ida-Viru län, 

Robotskapade Estlandförgreningar